Экюри́ () термин, который в переводе с французского означает конюшня.

Название нескольких коммун во Франции:
 Экюри (Па-де-Кале) — в департаменте Па-де-Кале.
 Экюри-сюр-Кооль — в департаменте Марна.
 Экюри-ле-Репо — в департаменте Марна.

Название нескольких автогоночных команд:
 Ecurie Belge 
 Ecurie Bleue 
 
 
 
 
 Ecurie Lutetia 
 Ecurie Maarsbergen
 
 Ecurie Rosier

См. также 
 Скудерия () — итальянский эквивалент слова «Экюри».